Stan steht für

 Stan (Mirna), eine Siedlung in der Gemeinde Mirna in Slowenien
 Stan (Vorname), männlicher Vor- und Kosename
 Stan (Lied), ein Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem
 Stan (Software), Software für bayessche Statistik
 Hurrikan Stan, Name eines Hurrikans im Jahr 2005
 Familienclan der Kosaken im weitestgehenden Sinne, siehe Kosaken
 Stan, Ortsteil von Lestkov, Okres Tachov, Tschechien
 Stan, Ortsteil von Vítanov, Okres Chrudim, Tschechien
Stan (Oblast Schumen), ein Dorf in der Gemeinde Nowi Pasar.

Stan ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Stan (* 1989), rumänische House-Sängerin
 Alexandru Stan (* 1989), rumänischer Fußballspieler
 Cornel Stan (* 1951), Ingenieur und Hochschullehrer
 Daniel Stan (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Gabriel Stan (* 1952), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Hans-Jürgen Stan (1937–2020), deutscher Hochschullehrer für Lebensmittelchemie an der TU Berlin
 Helga Stan-Lotter (* 1943), deutsch-österreichische Biochemikerin und Mikrobiologin
 Ilie Stan (* 1967), rumänischer Fußballspieler
 Marius Stan (* 1961), rumänischer Wissenschaftler und Schauspieler
 Mircea Stan (* 1977), rumänischer Fußballspieler
 Sebastian Stan (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler

STAN steht als Abkürzung für
 Stärke- und Ausrüstungsnachweisung
 Starostové a nezávislí (Bürgermeister und Unabhängige), tschechische Partei
 Staatsarchiv Nürnberg

Siehe auch:
 -stan, persisches Suffix mit der Bedeutung „Ort des“ oder „Heimat von“
 Gamla stan (Altstadt Stockholms)
 Stahn

STAN